Tiefenstein steht für:

 Tiefenstein (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Tiefenstein (Görwihl), Ortsteil von Görwihl im Hotzenwald im Landkreis Waldshut
 Tiefenstein (Idar-Oberstein), Stadtteil der rheinland-pfälzischen Stadt Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld
Siehe auch:
 Tiefstein